Филип Колшрајбер и Давид Шкох су бранили титулу, али је само Колшрајбер учествовао те године у пару са Кристофером Касом. Изгубили су у четвртфиналу од каснијих шампиона Марка Лопеза и Рафаела Надала

Лопез и Надал су у финалу победили  Данијела Нестора и Ненада Зимоњића са 4:6, 6:4, [10:8].

Носиоци

Жреб

Жреб

Спољашње везе 
 "Жреб парова - Доха 2009."

Отворено првенство Катара у тенису 2009.
Отворено првенство Катара у тенису — мушки парови